Vestbyen har flere betydninger:

 Vestbyen (Vejle) – en bydel i Vejle
 Vestbyen (Aalborg) – en bydel i Aalborg
 Århus Vestby